Yardımlı kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Yardımlı (distriktshuvudort), Jardymly, 
 Jardymly, distrikt,

Turkiet 

 Yardımlı (ort), Şanlıurfa, 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar
Robotskapade Turkietförgreningar